Oroya är ett släkte av kaktusväxter. Oroya ingår i familjen kaktusväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kaktusväxter
Oroya